Тяжёлый истребитель сопровождения (сокращённо ТИС) — самолёт, спроектированный КБ Н. Н. Поликарпова. В материалах заключения на эскизный проект отмечалось, что самолёт предназначен в качестве истребителя сопровождения бомбардировщиков, действующих в радиусе 1000 км. Кроме того, может быть использован в качестве ночного истребителя, а также (в перегрузочном варианте) в качестве ближнего пикирующего бомбардировщика.

История создания 
В 1940 году по собственной инициативе КБ Н. Н. Поликарпова приступило к проектированию двухмоторного двухместного тяжелого истребителя сопровождения ТИС (самолёт типа «А»). В ходе его создания учитывался опыт работы по постройке самолётов МПИ-1, ВИТ-2 и СБП. Путь от чертёжных досок до первого вылета был пройден менее чем за один год. 29 ноября 1940 года был выпущен Приказ НКАП «О создании самолёта ТИС на заводе № 51».

Тактико-технические характеристики 
Приведённые ниже характеристики соответствуют модификации ТИС (МА) с АМ-38Ф :

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека (1 — ТИС 2А)
 Длина: 11,7 м
 Размах крыла: 15,5 м
 Высота: 4,35 м
 Площадь крыла: 34,85 м²
 Коэффициент удлинения крыла: 6,9
 Профиль крыла: NACA-230
 Масса пустого: 6281 кг
 Масса снаряженного: 7193 кг
 Нормальная взлетная масса: 8280 кг
 Максимальная взлетная масса: 8968 кг
 Масса полезной нагрузки: 2019 кг
 Масса топлива и масла: 1087 кг
 Двигатели: 2× жидкостного охлаждения АМ-38Ф
 Мощность: 2×1700 л. с. (1250 кВт)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость:
 с моторами АМ-38Ф
 у земли: 514 км/ч
 на высоте: 535 км/ч
 с моторами АМ-37
 у земли: 502 км/ч (расчёт.)
 на высоте: 635 км/ч (расчёт.)
 с моторами АМ-39А
 у земли: 564 км/ч (расчёт.)
 на высоте: 677 км/ч (расчёт.)
 Крейсерская скорость: 478 км/ч
 Практическая дальность: 1720 км
 Практический потолок: 10 250 м
 Скороподъёмность: 9,27 м/с
 Нагрузка на крыло: 235 кг/м²
 Тяговооружённость: 302 Вт/кг
 Максимальная эксплуатационная перегрузка: + 12g

Вооружение 
 Пушечно-пулемётное:
 2×20 мм пушки ШВАК по 300 снарядов на ствол и
 2×45 мм пушки НС-45 100 снарядов на ствол и
 1×12,7 мм пулемёт УБ в установке ВУБ-3, 200 патронов
 Бомбовая нагрузка: 1000 кг бомб
 2×500 кг бомбы на внешней подвеске
 10×100 кг внутри фюзеляжа на специальных держателях (без пушек НС-45)

Литература 
 «Крылья Родины», 1986 г., № 1, А. Коршунов, Тяжёлый истребитель сопровождения.
 «Двигатель», 2001 г., № 1, 4, 6, Л. Берне, В. Перов, АЛЕКСАНДР МИКУЛИН, ЧЕЛОВЕК — ЛЕГЕНДА.

Ссылки 
 ТИС
 ТИС Тяжёлый истребитель сопровождения
 Тяжелый истребитель сопровождения ТИС.

Истребители
Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Предсерийные самолёты и прототипы